ТПВ «Сосна-У» - Многоканальное тепловизионное прицельное приспособление наводчика, разработка белорусских конструкторов предприятия «Пеленг» (Минск). В в России выпускается вологодским предприятием «ВОМЗ».

Прицел предназначен для оснащения танков Т-72 и Т-90 в ряде модификаций, в частности – Т-72БА и Т-90С, Т-90МС.

Основные характеристики ТПВ «Сосна-У»:

 оптический дневной канал;
 канал тепловизионный, в котором используется тепловизионная камера второго поколения с характеристиками 8-12 мкм;
 дальномер лазерного типа; 
 канал для управления ракетами;
 дальность до 5 километров обнаружения объектов класса «танк»;
 независимая 2-х плоскостная стабилизация обзора.

Примечания 

Оптические прицелы России